Урси может означать:

  — древний город.
 Урси (село)
 Урси (озеро)
 Урси, Коррадо (1908—2003) — итальянский кардинал.